Miejscowości w USA:
 Oceanside – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Diego
 Oceanside – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Oceanside – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Tillamook